Genetic World – album dei Télépopmusik del 2001
Genetic World – album dei D del 2009